Појам Гејл може да се односи на:
 Гејл (река), река у Аустрији
 Гејл (Тексас), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Гејл Мил (Јужна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гејл (кратер), кратер на Марсу
 Гејл (певачица), америчка певачица